Pabst puede hacer referencia a:

 La abreviación científica de la autoridad botánica de Guido Frederico João Pabst.
 Georg Wilhelm Pabst''', director de cine austríaco.
 Fábrica de estatorreactores de la Alemania Nazi.